Weixlbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Weixlbaumer (* 1967), österreichischer Unternehmer, Verleger und Buchautor
 Joachim Weixlbaumer (* 1967), österreichischer Politiker (FPÖ), Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag